Azusa Nakao – doppiatrice giapponese
 Miki Nakao – nuotatrice giapponese
 Ryūsei Nakao – doppiatore, cantante e attore giapponese